Igreja da Sagrada Família (Iracema), igreja em Iracema, estado de Santa Catarina
 Igreja da Sagrada Família (Rio de Janeiro), igreja na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro
 Templo Expiatório da Sagrada Família, também chamada de Sagrada Família, grande templo em Barcelona, na Espanha
Ou veja também: Igreja Sagrada Família, igreja em Santa Leopoldina, Espírito Santo.